Честерфилд () — англоязычная фамилия и топоним:

Персоналии 
 Честерфилд, Филип Дормер Стенхоп (1694—1773) — британский государственный деятель, дипломат и писатель

Топонимы 
 Честерфилд — город в Великобритании
 Честерфилд — населенный пункт в штате Массачусетс, США
 Честерфилд (острова) — архипелаг на юге Тихого океана
  — город в штате Миссури, США.
  — тауншип в штате Миссури, США.

Прочее 
 Честерфилд (футбольный клуб)
 Chesterfield — марка сигарет